Biela může být název vodního toku nebo místa:

Vodní toky 
 Biela (přítok Malatinky) – potok na Slovensku, přítok Malatinky
 Biela (přítok Popradu) – řeka na Slovensku, přítok Popradu
 Biela (přítok Štiavnice) – potok na Slovensku, přítok Štiavnice
 Biela (přítok Zázrivky) – potok na Slovensku, přítok Zázrivky

Místa 
 Biela (Zázrivá) – část obce Zázrivá

Související články 
 Bělá
 Bílina
 Bílá řeka
 Bílá voda
 Bílý potok